Kurt Noack ist der Name folgender Personen:

* Kurt Noack (Botaniker) (1888–1963), deutscher Botaniker
 Kurt Noack (Musiker) (1893–1945), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Kurt Nowack (1922–2015), deutscher Politiker (SPD)